Ла-Рош-Канийа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент коммуны — Коррез. Центр кантона Ла-Рош-Канийак. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны 19174.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 18 км к юго-востоку от Тюля в Центральном массиве на берегу реки , притока Дордони.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 107 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 63 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 58,9 %, в 1999 году было 61,0 %). Из 63 активных работали 53 человека (23 мужчины и 30 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 44 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мор XIV века, исторический памятник с 26 марта 1969 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 

Коммуны департамента Коррез